Anastasija Płatonowna Zujewa (1896–1986) – rosyjska i radziecka aktorka teatralna i filmowa
 Anastasija Walerjewna Zujewa (ur. 1990) – rosyjska pływaczka